Parla ist

 die Stadt Parla in der Region Madrid
 die Plansprache Parla (Sprache)

Parla ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Parla (1914–1998), US-amerikanische Tänzerin
 Jale Parla (* 1945), türkische Literaturhistorikerin und -kritikerin
 Taha Parla (* 1945), türkischer Politikwissenschaftler